Monika Dahlberg (actrice), Duits actrice
Monika Dahlberg (kunstenaar), Nederlands kunstenaar